Burgeis steht für:

 Burgeis, Dorf in Südtirol

Burgeis ist der Familien- oder Herkunftsname folgender Personen:
 Heinrich von Burgeis, Predigermönch und Dichter (fl. 13. Jahrhundert)